Holtz (luks. Holz) – wieś w zachodnim Luksemburgu, w gminie Rambrouch. Wieś zamieszkuje 195 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch